Brutale ist das italienische Adjektiv für „brutal“ und bezeichnet:

 das Motorradmodell Brutale 910 der Marke MV Agusta
 das Motorradmodell Brutale 910 R der Marke MV Agusta
 das Sondermodell 1587 Brutale des Citroën C2